La temporada 1981-1982 de la lliga de futbol espanyola la va guanyar per segona vegada consecutiva la Real Sociedad, amb 47 punts. El màxim golejador en va ser Quini, del FC Barcelona, amb 26 gols.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Resultats finals 
 Lliga de Campions: Real Sociedad
 Recopa d'Europa: FC Barcelona com a campió vigent, Reial Madrid com a campió de la Copa del Rei de futbol
 Copa de la UEFA: València CF, Athletic de Bilbao, FC Barcelona, Betis
 Descensos: Hèrcules CF, CD Castelló i Cádiz CF
 Ascensos: UD Salamanca, Celta de Vigo i Málaga CF

Màxims golejadors

Porter menys golejat

Notes

Referències 

1981
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola